Бенгт Экенберг (; 27 июня 1912, Гётеборг — 17 августа 1986) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции середины XX в. Двукратный чемпион Швеции (1943 и 1962 гг.), двукратный чемпион Швеции среди ветеранов (1978 и 1979 гг.). Серебряный призер чемпионата Швеции 1966 г. Бронзовый призер неофициального чемпионата Швеции 1938 г. В составе сборной Швеции участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад, ряда международных командных турниров и матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции
Родившиеся в Гётеборге
Спортсмены по алфавиту